Ври́цен () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Меркиш-Одерланд.  Занимает площадь 94,54 км². Официальный код — 12 0 64 512.

Город подразделяется на 4 городских района.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Бранденбурга